

Sigle 
 Centre de Recerca Matemàtica – istituto di ricerca matematica di Barcellona (Spagna)
 Centre de Recherches Mathématiques – istituto di ricerca matematica di Montréal (Canada)
 Centro di Ricerca Matematica – istituto di ricerca matematica della Scuola Normale Superiore di Pisa (Italia)
 Centro Ricerche Musicali – associazione fondata a Roma (Italia) per la promozione e la ricerca musicale nei suoi aspetti estetici, analitici, musicologici e scientifici
 Certified Reference Material, Materiale di riferimento certificato
 Collision Risk Model – Termine prettamente aeronautico. Modello statistico per il calcolo dei rischi negli avvicinamenti strumentali agli aeroporti 
 Comunità Riabilitativa a Media assistenza – comunità per utenti psichiatrici che attua interventi individuali finalizzati al reinserimento sociale
 Content rights management – gestione dei diritti sui contenuti
 Convogliatore di Radianza Modulante – nuovo approccio diagnostico e terapeutico ai disturbi ed alle patologie stress correlate
 Crew resource management (in precedenza Cockpit resource management) – Letteralmente, "gestione delle risorse d'equipaggio" (precedentemente "gestione delle risorse della cabina di pilotaggio", quindi riferita esclusivamente ai piloti) – Insieme di procedure d'addestramento focalizzate sulla gestione degli errori umani da parte dell'equipaggio di un aeromobile
 Croissant-Rouge Marocain – società nazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa del Regno del Marocco
 Croissant-Rouge Mauritanien – società nazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa della Mauritania
 Croix-Rouge Malagasy – società nazionale di Croce Rossa del Madagascar
 Croix-Rouge Malienne – società nazionale di Croce Rossa del Mali
 Customer Relationship Madness – gruppo musicale
 Customer relationship management – gestione della relazione/rapporto con il cliente – marketing – vendite
 Carne recuperata meccanicamante o Carne separata meccanicamente (CSM)

Codici 
 CRM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Northern Samar di Catarman (Filippine)
 crm – codice ISO 639-3 della lingua cree moose

Religione 
 C.R.M. – sigla dei Chierici Regolari Minori (Caracciolini)